Anna Polak (1906-1943) – ginnasta olandese di origine ebraica
 Jan Polak (1435-1450) – pittore polacco
 Jan Polák (1981) – calciatore ceco
 Jan Polák (1989) – calciatore ceco
 Jason Polak (1968) – giocatore di calcio a 5 australiano
 Mario Polak, italianizzato in Mario Polacchi (1919) – ex calciatore italiano
 Sjaak Polak (1976) – calciatore olandese
 Wojciech Polak (1964) – arcivescovo cattolico polacco

Pagine correlate
 Polack (disambigua)
 Pollack
 Pollak

Altri progetti